L'expression Oscars du cinéma 1949 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1949  et honorait des films sortis en 1948.

Pour les films sortis en 1949 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1950.